Сендехас () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Сендехас, Алекс (род. 1998) — американский футболист, полузащитник клуба MLS «Даллас».
 Сендехас-де-ла-Торре — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Сендехас-де-Энмедио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.